Tsung-hua Yang era il detentore del titolo, ma quest'anno non ha partecipato nella categoria junior.

Daniel Berta ha battuto in finale 6–1, 3–6, 6–3 Gianni Mina.

Teste di serie

  Liang-chi Huang (primo turno)
  Bernard Tomić (terzo turno)
  Andrea Collarini (quarti di finale)
  Shuichi Sekiguchi (secondo turno)
  Julen Uriguen (primo turno)
  Julien Obry (primo turno)
  Denis Kudla (primo turno)
  Cheng Peng Hsieh (primo turno)

  Facundo Argüello (primo turno)
  Agustín Velotti (terzo turno)
  Gianni Mina (finale)
  David Souto (terzo turno)
  Tennys Sandgren (terzo turno)
  Dominik Schulz (semifinali)
  José Pereira (secondo turno)
  Yannik Reuter (terzo turno)

Tabellone

Fase finale

Parte alta

Sezione 1

Sezione 2

Parte bassa

Sezione 3

Sezione 4

Open di Francia 2009